Čajevec je lahko:

 čajevec (kamelija) (Camellia sinensis), drevo ali grm, katerega listi se uporabljajo za pripravo čaja
 čajevec ali čajna mirta (Melaleuca alternifolia), avstralsko drevo, iz katerega pridobivajo zdravilno eterično olje